Perfect Day ("giorno perfetto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Tempo di pic-nic (Perfect Day) – cortometraggio del 1929 diretto da James Parrott
 Perfect Day – cortometraggio del 1996 diretto da Reza Rezai
Perfect Day (A Perfect Day) – film spagnolo del 2015 diretto da Fernando León de Aranoa

Musica 
 Perfect Day – singolo di Lou Reed del 1972, dall'album Transformer; una cover è presente nell'album Thank You dei Duran Duran
 Perfect Day – album di Lou Reed del 1997
 Perfect Day – traccia dell'album Joyride dei Roxette del 1991
 Perfect Day – singolo degli EMF del 1995, dall'album Cha Cha Cha
 Perfect Day – traccia dell'album Elefante EP dei Verdena del 2004
 Perfect Day – album dei Cascada del 2007
 Perfect Day – singolo dei Cascada tratto dall'album omonimo
 Perfect Day – singolo di Carla Bruni del 2017
 Perfect Day – gruppo musicale britannico

Televisione 
 Perfect Day – film TV del 2005 diretto da David Richards
 Un giorno perfetto (Perfect Day) – episodio della quarta stagione di Ben 10

Pagine correlate
A Perfect Day